Жермен Ґолдінґ (; 1 січня 1887 — 0 грудня 2000) — колишня французька тенісистка.
Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома був чвертьфінал в парному розряді.

World Championships finals

Одиночний розряд (1–2)

Парний розряд (1–1)

Мікст (1 поразка)

Посилання

Посилання 
 
 

Народились 1887
Померли 1973
Французькі тенісистки